Clayton Guida (født 8. december 1981 i Round Lake i Illinois i USA) er en amerikansk MMA-udøver af italiensk ophav. Han er under kontrakt med organisationen UFC, der han konkurrerer i letvægt.

Efter at have beskæftiget sig aktivt med brydning gennem hele opvæksten, startede Clay Guida en karriere i MMA sommeren 2003. I 2006 skrev Guida kontrakt Strikeforce og blev deres første titelholder i letvægt da han i sin debut for organisationen besejrede Josh Thomson. Han tabte titelbæltet i sin næste kamp mod Gilbert Melendez. Senere samme år skrev han kontakt for den største MMA-organisastion, UFC. Gennem mere en et årti i UFC har han markeret sig med sin aggression, intensitet og entusiasme. Hans til bærer præg af en baggrund fra brydning. I UFC har han vundet over Rafael dos Anjos og Anthony Pettis, som begge senere blev titelholdere, og over tidligere mester i Pride, Takanori Gomi.

Ultimate Fighting Championship 
Guida var succesfuldt i sin UFC-debut, hvor han submitede Justin James i 2. omgang på UFC 64.

Guida tæt en enstemmig afgørelse Din Thomas på UFC Fight Night: Evans vs. Salmon i sin 2. omgang UFC-kamp.

Guida fik opmærksomhed for sin 3-omganges split decision-nederlag til Tyson Griffin på UFC 72.

Guida bejserede Ultimate Fighter-vinneren Nate Diaz via split decision på UFC 94.

Hans næste kamp var mod Diego Sanchez, på The Ultimate Fighter: United States vs. United Kingdom Finale som han tabte via split decision. Kampen havde et hurtigt tempo, hvor Guida fosvarede sig mod en række vilde offensive slag fra Sanchez og et brutalt hovedspark i 1. omgang, der der slog Guida ned. Kampen vandt 'Fight of the Night'' honors. Kampen kom senere ind som #13 på "100 Greatest UFC fights"-listen.

Trods sin status som kommende lovende UFC-kæmper, var han inkluderet i UFC 2009 Undisputed-videospil på grund af tekniske problemer med hans lange hår. Han blev endda tilbudt $10,000 af Dana White for at klippe det, men han afslag.

Guida mødte Joe Lauzon den 11. november, 2017 op UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis. Han vandt via TKO i 1. omgang.

Guida skulle have mødte Bobby Green den 9. juni, 2018 på UFC 225. Men Green meldte afbud på grund af en skade og blev erstattet af Charles Oliveira  Guida tabte kampen via guillotine choke submission i 1. omgang.

Mesterskaber og priser 
 Strikeforce
 Strikeforce-letvægtsmester (1 gang; første)
 Ultimate Fighting Championship
 Fight of the Night (6 gange)
 Submission of the Night (3 gange)
 FIGHT! Magazine
 Fight of the Year vs. Roger Huerta (2007)
 World MMA Awards
 Fight of the Year vs. Diego Sanchez (2009)
 Wrestling Observer Newsletter
 Fight of the Year (2009) vs. Diego Sanchez den 20. juni
 Tequila CAZADORES Spirit Award
 Tequila CAZADORES Spirit Award (Two times)

MMA-meritter

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Clay Guida – UFC.com
 Clay Guida – Sherdog.com

MMA-udøvere fra USA